Пётр Потапов:
 Потапов, Пётр — русский архитектор конца XVII века.
 Потапов, Пётр Матвеевич (1917—1945) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.